paczka – plik, stos, ułożone razem kilka takich samych przedmiotów
 paczka – spódniczka baletowa
 paczka pocztowa – rodzaj przesyłki pocztowej
 Paczka – album zespołu Krzak

Zobacz też